Evander (vorst), een vorst
 Evander (plaats), een plaats in Zuid-Afrika
 Evander Holyfield, Amerikaans bokser
 Evander da Silva Ferreira, Braziliaans voetballer
 Evander Sno, Nederlands voetballer